Илиева може да се отнася за:
 Ангелина Илиева (р. 1972), българска писателка
 Антоанета Илиева (р. 1973), българска журналистка
 Валентина Илиева (р. 1962), българска волейболистка
 Васка Илиева (1923 – 2001), българска певица
 Денка Илиева (р. 1941), българска писателка
 Денка Илиева-Вергилова (1923 – 1954), българска геоложка
 Жанета Илиева (р. 1984), българска гимнастичка
 Илиана Илиева (р. 1966), българска гимнастичка
 Йорданка Илиева (1922 – 2003), българска певица
 Калина Илиева (р. 1980), българска чиновничка
 Маргарита Илиева (р. 1976), българска общественичка
 Мария Илиева, няколко души с това име
 Маша Илиева (р. 1963), българска балерина
 Параскева Илиева (1889 – 1958), българска модна дизайнерка